Баворов может означать:

 Баворов (Чехия) — город, расположенный в северо-западной части Южночешского края в районе Страконице на берегу реки Бланице
 Баворов (Тернопольский район) — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины

См. также 

 Бавор